И́нна Ива́новна Фёдорова (2 октября 1905, Казань, Российская империя — 1 мая 1990, Москва, СССР) — советская киноактриса, жена советского кинорежиссёра Константина Юдина.

Биография 
Агриппина Фёдорова родилась  2 октября 1905 года в Казани в семье слесаря и крестьянки. Отец Иван Фёдоров погиб в 1919 году при исполнении служебных обязанностей в 5-й пожарной части. После его смерти 16-летняя Агриппина Фёдорова устроилась телефонисткой в ту же самую пожарную часть, где работал её отец. В 1926 году она поступила на актёрский факультет Государственного техникума кинематографии (ныне ВГИК), который окончила в 1930 году.

С 1931 по 1932 годы была актрисой кинофабрики «Восток-кино», с 1932 по 1933 годы — Первого комсомольского театра Краснопресненского района. В 1933 году вошла в штат киностудии «Мосфильм», а в 1945 году — в труппу Театра-студии киноактёра. В 1948 году, в связи с сокращением штата театра, Агриппина Фёдорова была уволена, а в 1957 году вновь зачислена в театр, в котором проработала до 1983 года.

Дебютировала в кино в 1927 году. Начинала с ролей молодых героинь, а с возрастом перешла на роли сильных волевых женщин и характерные роли.

Была женой кинорежиссёра Константина Юдина. Умерла 1 мая 1990 года в Москве, похоронена на Новодевичьем кладбище (участок № 5).

Фильмография 

  — Бабы рязанские — эпизод
  — Смеётся жизнь — Феня
  — Стыдно сказать — Варя
  — Рождённый вновь — Катя
  — Лётчики — лётчица
  — Леночка и виноград
  — Партийный билет — Таня
  — Поколение победителей — Сафроновна
  — Чудесница — доярка
  — Ленин в Октябре — кондукторша
  — Если завтра война... — жена командира
  — Волга, Волга — женщина (нет в титрах)
  — В поисках радости — Маша
  — Степан Разин — Дарья
  — Бабы — Любка (нет в титрах)
  — Дело Артамоновых — работница фабрики, шпулишница (нет в титрах)
  — Секретарь райкома — эпизод
  — Актриса — медсестра (нет в титрах)
  — Она защищает Родину — Аграфена
  — Близнецы — Полина
  — Молодая гвардия — хозяйка дома в Фокино (нет в титрах)
  — Путь славы — эпизод
  — Три встречи — машинистка
  — Смелые люди — цветочница (нет в титрах)
  — Шведская спичка — торговка
  — На подмостках сцены — торговка яблоками
  — Гуттаперчевый мальчик — Варвара Акимовна
  — На графских развалинах — мать Яшки
  — Дело «пёстрых» — Голикова, соседка потерпевшей
  — Жизнь прошла мимо — соседка
  — В твоих руках жизнь — соседка Насти
  — Муму — Устинья, жена Гаврилы Андреича (в титрах А. Федорова)
  — Испытательный срок — Кукушкина Анна Ивановна, дворничиха (в титрах И. Федорова)
  — Хлеб и розы — Агафья
  — Битва в пути — эпизод
  — Дуэль — Дарья, прислуга
  — Евдокия — эпизод (нет в титрах)
  — Карьера Димы Горина — мать Ивана Москалёва
  — Вступление — баба на кладбище
  — Молодо-зелено — хозяйка
  — Время, вперёд! — бригадир
  — Как вас теперь называть? — мать Майкова
  — Лебедев против Лебедева — эпизод
  — Мы, русский народ — партизанка
  — Они не пройдут — эпизод
  — Тридцать три — санитарка
  — Человек без паспорта — эпизод
  — По тонкому льду — хозяйка квартиры
  — Душечка — эпизод (нет в титрах)
  — Я солдат, мама — эпизод
  — Золотой телёнок — эпизод (нет в титрах)
 — — Люди на Ниле (СССР, Египет) — русская мать
  — Сердце России — эпизод
  — Впереди день — нянечка в детском саду
  — Карусель (новелла «Циник») — посетительница зоопарка (нет в титрах)
  — Зимородок — Михалина, партизанка
  — Я — Водолаз 2 — мать Криницкого
  — Безотцовщина — хозяйка дома
  — Смешные люди! — экономка
  — Букет фиалок — Агриппинушка, вдова
  — Мёртвые души (1-я и 4-я серии) — дама

Примечания

Ссылки 
 Фёдорова Агриппина (Инна) Ивановна. Авторский сайт Алексея Тремасова

Актёры и актрисы Театра-студии киноактёра
Выпускники ВГИКа
Похороненные на Новодевичьем кладбище